Сатчитананда, сат-чит-ананда или саччидананда (, ) — сложное слово из трёх санскритских терминов (сат (, ), чит (, ) и ананда (, ) которые соответственно означают «бытие», «знание» и «блаженство». Используется в различных школах индуистской философии для описания природы безличного Брахмана или личностного аспекта Бога — Ишвары или Бхагавана. Сатчитананда рассматриваются как три атрибута, каждый из которых тождествен с двумя другими, а их различение в человеческом сознании вызвано майей и ошибочно.

Слово «саччидананда» используется также как монашеское имя в различных индуистских философских школах и традициях. Различные традиции в индуизме по-разному толкуют эту философскую концепцию. В философских школах веданты сатчитананда рассматривается как синоним трёх основных атрибутов Брахмана.

Йога 
С точки зрения йоги сатчитананда это состояние, в котором нади и чакры полностью раскрыты и пранические энергетические потоки в теле находятся в полном равновесии. Или же, это когда Шива и шакти кундалини соединились и обосновались в теле практикующего.

В йоге, сатчитананда может случаться спонтанно и мимолётно или в течение коротких периодов времени. Многие направления в индуизме разделяют понимание того, что через старательную практику духовных дисциплин, эти короткие периоды будут становиться продолжительней и практикующий в конце-концов сможет достичь состояния непрерывной сатчитананды. Среди основных признаков достижения стадии сатчитананды указываются следующие: ананда (духовное блаженство) или духовный экстаз, удовлетворение (сантоша), умиротворение (шанти), сатори, самадхи, сабиджа, и/или нирвана.

Вайшнавизм 

В вайшнавизме сатчитананда является изначальным состоянием живого существа на планетах Вайкунтхи. Вайкунтхи, согласно вайшнавскому богословию, — это вечные духовные планеты, которые находятся в духовном небе, за пределами материальных вселенных. В дуалистических философиях двайта, три элемента сат, чит и ананды соответственно соотносятся с тремя этапами осознания Бога в Его трёх ипостасях как Брахмана, Параматмы и Бхагавана.

Сат 
Сат указывает на аспект вечности. Считается, что личность, которая осознала Брахмана, познала аспект сат, или вечность. Поэтому на этой стадии человек более не отождествляет себя с материей, что делает его невозмутимым и бесстрашным. Он осознаёт своё «Я» как вечную частичку этого сат, и пребывает в полном равновесии. Этот уровень является началом духовного самоосознания, и тот, кто достиг его, считается самореализованным человеком.

Чит 
Чит обозначает сознание, одним из аспектов которого является знание. Тот, кто постигает Параматму в своём сердце, поднимается на этот уровень. Существует много видов знания, однако в вайшнавизме изначальное знание заключается в понимании того, что источником всего является Бог как личность. Любое другое знание является следствием этого знания. На эту ступень могут возвыситься те, кто уже достиг понимания сат, достигшие совершенства в практике медитации на Параматму.

Ананда 
В переводе это слово значит «блаженство». На этот уровень человек поднимается, осознав личностную ипостась Бога — Бхагавана. Говорится, что когда человек осознаёт Верховную личность Бога, которая рассматривается как вместилище всех наслаждений, он достигает трансцендентного блаженства. Бхагаван в избытке обладает шестью богатствами, и, когда человек обращается к Нему, Он может даровать любое из них. Даётся пример слуги царя, который наслаждается так же, как и сам царь. Постигнув истинную природу Абсолюта, индивид начинает заниматься служением Ему и обретает возможность общаться с Ним. В традициях бхакти принято считать, что этот уровень постигается бхакти-йогами, или теми, кто в процессе своего постепенного развития в йоге, достигают платформы бхакти-йоги, которая рассматривается как наивысшая.

Утверждается, что человек, познавая аспект чит, автоматически осознаёт и аспект сат. Личность же, постигшая аспект ананда, естественным образом познаёт два предыдущих аспекта (сат и чит). Человек, обладающий 100 долларами, имеет, как 10, так и 40 долларов. Также и тот, кто осознал высшее проявление Бога в Его личностной форме, постигает все остальные Его ипостаси. В «Брахма-самхите» утверждается:

Кришна, известный как Говинда, является Верховным Господом всех живых существ.
Его духовное тело исполнено вечности, знания и блаженства.
Являясь началом всего Сам Он не имеет начала.
Он есть изначальная причина всех причин.

Ауробиндо 
Согласно философии Ауробиндо, в духовной эволюции души и вселенной, несмотря на то, что душа воплощается в майе, и ограничена материей, пространством и временем, она постоянно сохраняет вечное единство с сатчитананда. Этот воплощающийся объект или измерение живого существа, духовная душа, или чайтья-пуруша, является основной сущностью, которая перевоплощается из жизни в жизнь. Эта сущность в своём качественном энергетическом состоянии является сатчитананда.

Ауробиндо утверждает, что существует верховная сила, «сверхразум», проявляющийся из сатчитананды и достижимый через практику йоги, направленной на объединение жизни, ума и материи с возвышенным уровнем сознания, радости и силы и таким образом, пробуждения нашей изначальной духовности.

См. также 
 Философия индуизма
 Веданта
 Брахман
 Параматма
 Бхагаван
 Сат

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 на других языках
 Murphy, Michael (2000). Sri Aurobindo’s Model of the Soul // «Survival of Bodily Death: An Esalen Invitational Converence», February 11 — 16, 2000.

Ссылки 
 Библиотека вайшнавской литературы
 Брахма-самхита

Веданта
Понятия индуизма